De Duitse voetbalclub FC Carl Zeiss Jena speelt sinds 1968 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Motor Jena

 De uitwedstrijd tegen Swansea Town werd gespeeld in Linz.
 De uitwedstrijd tegen Alliance Dudelange werd gespeeld in Erfurt.
 De uitwedstrijd tegen Leixões SC werd gespeeld in Gera.
 De uitwedstrijd tegen Atlético Madrid werd gespeeld in Malmö.

Carl Zeiss Jena 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Carl Zeiss Jena

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oost-Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Carl Zeiss Jena
Jena